RTL 7 kan meerdere televisiezenders betekenen:

RTL 7 (Nederland), een Nederlandse televisiezender die tot 12 augustus 2005 Yorin heette. 
RTL 7 (Polen), een voormalige Poolse televisiezender.